Lechówka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Lechówka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Lechówka, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne